American Tragedy steht für:

 American Tragedy (2000), US-amerikanischer Film von Lawrence Schiller (2000)
 American Tragedy (2002), kanadischer Film von Patrick Albert (2002)

Siehe auch:
 An American Tragedy